Monday Morning (Fleetwood Mac) (1975), een nummer van Fleetwood Mac
 Monday Morning (1990), een thrillerdrama van Don Murphy
 Monday Morning (2002), een Franse comedyfilm van Otar Iosseliani
 Monday Morning (Melanie Fiona) (2009), een nummer van Melanie Fiona